Krümmer steht für:

 Krümmer, ein gebogener Rohrabschnitt

Krümmer ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Krümmer (1896–1968), deutscher Diplomat und Politiker (FDP)
 Gisbert Krümmer (1856–1922), deutscher wirklicher Geheimer Oberbergrat